Hargrave (Northamptonshire), een plaats in het Engelse graafschap Northamptonshire
 Hargrave (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk